Nikołaj Sołowjow (1846–1916) – rosyjski kompozytor
 Nikołaj Sołowjow (1901–1966) – radziecki wojskowy
 Nikołaj Sołowjow (1903–1950) – radziecki polityk
 Nikołaj Sołowjow (1931–2007) – radziecki zapaśnik